Příjmení Korytář nosí více významných osobností:

 Jan Korytář (* 1972) – český ekolog, lektor a politik
 Jaroslav Korytář (* 1958) – český režisér
 Karel Korytář (* 1949) – český politik